Macrocyprididae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Macrocyprididae i överfamiljen Macrocypridoidea, ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Macrocyprididae 19 arter. 

Macrocyprididae är enda familjen i överfamiljen Macrocypridoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Macrocyprididae